Christinat ist der Familienname folgender Personen:

 Amélia Christinat (1926–2016), Schweizer Politikerin (SP)
 Lukas Christinat (* 1965), Schweizer Hornist